

Geografia 
 Geraci Siculo – comune italiano della città metropolitana di Palermo in Sicilia

Persone 
 Conti e marchesi di Geraci – elenco cronologico dei conti e dei marchesi della contea di Geraci
 Domenico Geraci (1954-1998) – politico italiano
 Francesco Geraci (1889-1967) – partigiano e politico italiano
 Luciano Geraci (1877-1946) – vescovo cattolico italiano
 Michele Geraci (1967) – ingegnere e politico italiano 
 Michele Geraci (1976) – subacqueo italiano
 Nenè Geraci (1917-2007) – mafioso italiano 
 Peter Francis Geraci (...) – avvocato statunitense
 Sébastien Geraci (1986) – attore francese
 Stéphane Geraci (1966) – rugbista a 15 francese

Pagine correlate 

 Villa romana di contrada Geraci – nei pressi di Enna in Sicilia